17. århundrede – 18. århundrede – 19. århundrede – andre århundreder

Det 18. århundrede består af årene 1701 til 1800, det er ofte forvekslet med 1700-tallet som består af årene 1700 til 1799.

Begivenheder 
 Krige i 1700-tallet

Personer 
 Tidslinje over nogle europæiske regenter i det 18. århundrede

Eksterne henvisninger 

 
Århundreder